È la prima edizione del torneo.

In finale Barbora Krejčíková ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Anett Kontaveit (finale)
  Belinda Bencic (semifinale)
  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
  Madison Keys (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

  Elena Rybakina (ritirata) 
  Barbora Krejčíková (Campionessa) 
  Zhang Shuai (secondo turno) 
  Jil Teichmann (secondo turno)

Wildcard 

  Elena Malõgina (primo turno)
  Karolína Muchová (quarti di finale)

  Maileen Nuudi (primo turno)

Ranking protetto 

  Laura Siegemund (primo turno)

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure (quarti di finale)
  Katie Boulter (secondo turno)
  Viktorija Golubic (secondo turno)

  Viktória Kužmová (primo turno) 
  Linda Nosková (secondo turno) 
  Jessika Ponchet (primo turno)

Lucky loser 

  Mirjam Björklund (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tallinn Open 2022